Jérôme (et sa variante orthographique rare ) est un nom propre qui peut désigner :

Étymologie 
Jérôme est un prénom issu du grec ancien Ἱερώνυμος (Hierốnymos) formé à partir de ἱερός (hierόs, « sacré ») et ὄνομα (ónoma, « nom »),  littéralement « au nom saint ».

Variantes linguistiques

Saint(s) chrétien(s) 
 Jérôme de Stridon (347-420) traducteur de la Bible en latin à partir du grec et de l'hébreu (la Vulgate) ; fêté le 30 septembre.
 Jérôme Ranuzzi (1410-1466) servite de Marie ; fêté le 11 décembre.
 Jérôme Emilien (1481-1597) prêtre italien, fondateur des clercs réguliers de Somasque ; fêté le 8 février.
 Jérôme de Angelis (1567-1623) jésuite italien, missionnaire martyr au Japon ; fêté le 4 décembre.
 Jérôme Hermosilla (1800-1861) évêque dominicain espagnol, missionnaire et martyr au Tonkin, ; fêté le 1er novembre.
 Jérôme Usera y Alarcón (1810-1891) fondateur des sœurs de l'Amour de Dieu
 Jérôme Jaegen (†1919) ,banquier et mystique catholique.

Personnalités

Prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Jérôme,  Jérome et Jerome.
 Jérôme de Nevers, évêque de Nevers 800-816 ;
 Jérôme, évêque de Wrocław au  ;
 Jérôme (fils de Charles Martel) (°738 - †814) ;
 Jérôme Bosch (1450 – v. 1516), peintre néerlandais ;
 Jérôme Gratien Dantisco (1545 - 1614), carme espagnol, compagnon de Thérèse d'Avila.
 Jérôme de Saint-Joseph (1587-1654), carme espagnol.
 Jérôme de la Mère de Dieu (1590-1661), carme déchaux espagnol.
 Jérôme Nunzio Matteo Terzo (1683-1758), carme italien.
 Jérôme Martin, évêque français.

Pseudonyme 

 Geronimo, surnom "occidental" du grand chaman et résistant apache, réattribué ensuite à Oussama Ben Laden par les Forces spéciales américaines l'ayant neutralisé, au grand dam des communautés amérindiennes informées seulement après ;
 Archiviste Jérôme, un des pseudonymes utilisées par Henry Coston (1910-2001).
 Claude Dhotel (1946-2000), chanteur français.
 Jean Jérôme, pseudonyme de Mikhaël Feintuch (1906-1990), militant du parti communiste français, agissant pour le Komintern.

Patronyme 

 Alain Jérôme (né en 1936), journaliste et présentateur de télévision français ;
 Helen Jerome (1883- ?) femme de lettres australienne ;
 Jennie Jerome (1854-1921), épouse de Lord Randolph Churchill et mère de Winston Churchill ;
 Jerome K. Jerome (1859-1927), écrivain anglais ;

Lieux 
 (aux États-Unis) :
 Jerome, localité du comté de Yavapai en Arizona ;
 Jerome, localité du comté de Drew dans l'Arkansas ;
 , localité du comté de Somerset en Pennsylvanie ;
 Jerome, localité de l’État d’Idaho ;
 Jerome, localité de l’État d’Illinois ;
 Jerome War Relocation Center ou camp Jerome, un camp d'internement pour les Américains d'origine japonaise en Arkansas durant la Seconde Guerre mondiale.
 L'hôtel Jerome, hôtel situé à Aspen, dans le comté de Pitkin, au Colorado.

Bande dessinée 

 Jérôme, série de bande dessinée belge ;
 Jérôme, un des personnages principaux de la série comique Bob et Bobette ;
 Jérôme K. Jérôme Bloche, série de bande dessinée française.

Notes et références

Voir aussi 
 

Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis